

Населені пункти та їхні частини
 Радзікув — село в гміні Лаґевники Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Радзікув — село в гміні Цибінка Слубицького повіту Любуського воєводства
 Радзікув — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Радзікув — частина міста Сташув у Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Радзікув — осада в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства

Примітки